Boyron ist der Familienname der folgenden Personen:

 Marcel Boyron (1951–2015), französischer Fußballspieler
 Michel Boyron (1653–1729), französischer Schauspieler und Autor, siehe Michel Baron